blaasjes binnenin levende cellen, celorganellen, zie: Endomembraansysteem
 een met helder vocht gevulde holte in de huid, zie: Vesikel